Denumirea de Kamenovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kamenovo, un sat în comuna Kubrat, regiunea Razgrad;
 Kamenovo, un sat în comuna Nova Zagora, regiunea Sliven.